Saracino peut faire référence à :

Patronyme  

 Antonio Pio Saracino (1976-), architecte et designer italien.
  (1989-), joueur de hockey sur glace américain.
 David Saracino (1976-), acteur français d'origine italienne.
  (1917–2002), joueur et entraîneur de football italien.

Toponyme  

 Saračino, commune de Macédoine.

Surnom 
 Ravanusa, ville du Mont Saracino, une commune italienne de Sicile.

Titres 

 La Giostra del Saracino (Joute du Sarrasin) est une reconstitution historique médiévale qui se déroule à Arezzo en Toscane.
 , une bande dessinée italienne.